Cow Island ist der Name folgender Inseln:

in Kanada:
 Cow Island (Ontario)

in Neuseeland:
 Cow Island (Southland), Insel östlich von Stewart Island
 Cow Island (Waikato), Insel im Hauraki Gulf, Nordinsel

in den Vereinigten Staaten:
 Cow Island (DeSoto County, Florida)
 Cow Island (Seminole County, Florida)
 Cow Island (Georgia)
 Cow Island (Cameron Parish, Louisiana)
 Cow Island (St. Martin Parish, Louisiana)
 Cow Island (Vermilion Parish, Louisiana)
 Cow Island (Cumberland County, Maine)
 Cow Island (Hancock County, Maine)
 Cow Island (Lincoln County, Maine)
 Cow Island (Penobscot County, Maine)
 Cow Island (Sagadahoc County, Maine)
 Cow Island (Washington County, Maine)
 Cow Island (York County, Maine)
 Cow Island (Maryland)
 Cow Island (Michigan)
 Cow Island (Montana)
 Cow Island (New Hampshire)
 Cow Island (New York)
 Cow Island (North Carolina)
 Cow Island (Virginia)
 Cow Island (Wyoming)